Sackville (New Brunswick) - plaats in Canada
 Thomas Sackville - Engels staatsman en dichter
 Vita Sackville-West - Engels auteur
 Sackville Records - Canadees platenlabel